Kahramonhoi Todżikiston (2000) – 9. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytuł obroniła drużyna Warzob Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Mansur Chakimow, który w barwach klubu FK Chodżent zdobył 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2000 w piłce nożnej
Tadżykistan w XX wieku
2000 w Azji